Grünbach (Haute-Autriche), une commune de Haute-Autriche
 Grünbach am Schneeberg, une commune de Basse-Autriche

 Grünbach (Saxe), une commune d'Allemagne